Берланга може да се отнася за:
 Луис Гарсия Берланга (1921 – 2010), испански режисьор
 Томас де Берланга (1487 – 1551), испански изследовател